Příjmení Barčák nosí více významných osobností:

 Andrej Barčák (1920–1984) – slovenský a československý báňský inženýr, ředitel podniků a politik 
 Andrej Barčák mladší (* 1946) – slovenský manažer v automobilovém průmyslu a bývalý československý politik
 Ján Barčák (* 1947) – slovenský fotbalista, obránce a trenér